

Patronyme 

 Serge Gainsbourg, auteur-compositeur-interprète français ;
 Charlotte Gainsbourg, sa fille, chanteuse et actrice franco-britannique ;
 Lulu Gainsbourg, fils du premier et demi-frère de la précédente, musicien, compositeur et acteur français.

Titres 

 Gainsbourg (Vie héroïque), film français écrit et réalisé par Joann Sfar, sorti en 2010 ;
 Gainsbourg & Co, compilation autour de Serge Gainsbourg et d'artistes divers, sortie début 2016.

Station de métro 
 Serge Gainsbourg est également le nom d'une future station de la ligne 11 du métro de Paris.

Patronyme français